Galitzenstein ist:

 Der Familienname von Maxim Galitzenstein

 eine alte Bezeichnung für Vitriole:
 Kupfersulfat (Blauer Galitzenstein, Kupfervitriol), auch
 Chalkanthit
 Zinksulfat (Weißer Galitzenstein, Zinkvitriol, Vitriolum album)
 Eisen(II)-sulfat (Grüner Galitzenstein)